Johann Häser ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Häser (1775–1801), deutscher Organist 
 Johann Georg Häser (1729–1809), deutscher Violinist